L'étrille peut désigner :
 L'étrille (Necora puber), un crabe de la famille des portunidés ;
 L'étrille, instrument de pansage des chevaux, mulets. Cet instrument en plastique ou en métal sert à décoller le poil ;
 L'Etrille, un journal satiryque français.